Jesus Christ Superstar (film), een Amerikaanse film van Norman Jewison (1973) en een verfilming van de gelijknamige rockopera over de laatste weken van Jezus
Jesus Christ Superstar (musical), een rockopera en musical met muziek van Andrew Lloyd Webber en tekst van Tim Rice